Oksjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Oksjön, Halland, sjö i Falkenbergs kommun,  (33,1 ha)
Oksjön, Västergötland, sjö i Vårgårda kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn